Alfred Jensen est un nom pouvant faire référence à :

  (1859-1921), linguiste, historien, écrivain, poète et traducteur suédois ;
 Alfred Jensen (1859-1935), peintre danois ;
  (1903-1981), peintre guatémaltèque ;
 Alfred Jensen (1903-1988), homme politique danois.